Мологино — название населённых пунктов:

Россия 
 Мологино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Мологино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Мологино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.